Rothweil bezeichnet

 den Nachnamen von Julius Ludwig Rothweil
 ein alter Name von Oberrotweil im Breisgau
 deutscher Name von Pivola

Siehe auch:
 Rottweil
 Rotweil